Cestou dvou bratří může být:

 Cestou dvou bratří (literární a historická soutěž) – literární a historická soutěž pro děti, pořádaná od roku 2013
 Cestou dvou bratří (výtvarná soutěž) – výtvarná soutěž pro děti, pořádaná od roku 2006